Palazzo Contarini dal Zaffo può riferirsi ai seguenti palazzi di Venezia:
Palazzo Contarini Dal Zaffo, situato nel sestiere di Cannaregio.
Palazzo Contarini Dal Zaffo, situato nel sestiere di Dorsoduro.